Ion Agârbiceanu se poate refri la:
 scriitorul Ion Agârbiceanu,
 fizicianul Ion I. Agârbiceanu, fiul lui (1).